

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zastawek – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Zastawek – przysiółek wsi Wydrza w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów

Zobacz też
 zastawka, Zastawki